Байрам Аллабердыев (; май 1916, село Джебел, Закаспийская область — 2 июня 1978, Небит-даг) — буровой мастер объединения «Туркменнефть», лауреат Ленинской премии (1962), Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
С 1933 года работал в колхозе имени Калинина Красноводского района, затем — грузчиком в тресте «Туркменнефть».

С сентября 1941 г. сражался на фронтах за освобождение Украины и Кавказа, участвовал в боях против милитаристской Японии. После окончания войны служил в пограничных войсках, демобилизовался в 1947 г.

С июня 1947 г. работал в конторе бурения треста «Туркменнефть» рабочим, затем помощником бурильщика, бурильщиком. В 1962 году ему было присвоено звание лауреата Ленинской премии за участие в открытии уникального Котурдепинского месторождения нефти.

Достиг выдающихся трудовых показателей. Досрочно выполнил личные социалистические обязательства и плановые задания Восьмой пятилетки (1966—1970). 30 марта 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана по добыче нефти и достижение высоких технико-экономических показателей в работе» с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Неоднократно избирался депутатом городского Совета народных депутатов, членом ВЦСПС, Туркменского совета профсоюзов.

Умер 2-го июня 1978 года в Небитдаге после продолжительной болезни.

Награды 
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За победу над Японией»
 Ленинская премия (1962) — за открытие Котурдепинского месторождения нефти
 Медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда (1971).

Память 
 Именем Б. Аллабердыева названа улица в городе Балканабад.

Примечания

Ссылки 
 

Нефтяники СССР
Участники советско-японской войны (СССР)